Potez X () — трёхмоторный пассажирский самолёт компании Potez.

История 

Самолёт совершил свой первый полёт в 1921 году. Через год появилась его модификация — Potez XB. После испытаний оба самолёта использовались в Северной Африке, выполняя рейсы во Французских колониях.

Лётные данные

Ссылки 

http://www.airwar.ru/enc/cw1/potez10.html

Бипланы
Самолёты Potez
Пассажирские самолёты
Предсерийные самолёты и прототипы